Die Prva Liga RS 2000/01 war die sechste Saison der Republika Srpska als höchste Spielklasse Bosnien-Herzegowinas im Fußball der Männer. Sie begann am 15. August 2000 und endete am 26. Juni 2001.

Meister wurde der FK Borac Banja Luka.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Teams stiegen ab.

Die Liga wurde von der UEFA nicht anerkannt und die Mannschaften konnten sich daher nicht für den Europapokal qualifizieren.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle bihsoccer.com 

2000
Fußballsaison 2000/01